SVN steht als Abkürzung für:

 Apache Subversion, ein Programm zur Versionsverwaltung von Dateien und Verzeichnissen
 Sächsisches Verwaltungsnetz
 Satzung der Vereinten Nationen
 Slowenien als Länderkürzel nach ISO 3166
 Sparkassenverband Niedersachsen
 Sozialversicherungsnummer
 Space Vehicle Number, die fortlaufende Nummer der GPS-Satelliten, siehe Global Positioning System #Satelliten
 Strukturiertes Vererbungsnetz, eine Methode zur Wissensrepräsentation in der Künstlichen Intelligenz

Abkürzung